Il singolare del Davidoff Swiss Indoors 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fernando González era il detentore del titolo, ma Roger Federer lo ha battuto in finale 6–3, 6–2, 7–6(3).

Teste di serie 

  Roger Federer (campione)
  David Nalbandian (quarti)
  Fernando González (finale)
  Tomáš Berdych (ritiro per infortunio)

  David Ferrer (quarti)
  Andy Murray (ritiro per un'infezione)
  José Acasuso (quarti)
  Agustín Calleri (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Davidoff Swiss Indoors 2006
ATP Tour 2006